Hannu Haapalainen (né le  à Nokia en Finlande — mort le ) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1992, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 85.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970 || Koovee || SM-sarja
|| 10 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Koovee || SM-sarja
|| 21 || 2 || 1 || 3 || 6 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Koovee || SM-sarja
|| 32 || 3 || 3 || 6 || 14 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Tappara || SM-sarja
|| 9 || 0 || 2 || 2 || 4 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Tappara || SM-sarja
|| 35 || 4 || 2 || 6 || 6 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 2 || 8 || 10 || 10 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Tappara || SM-liiga
|| 34 || 10 || 5 || 15 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1976-1977 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 6 || 11 || 17 || 12 || 6 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 1977-1978 || Tappara || SM-liiga
|| 35 || 5 || 11 || 16 || 6 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1978-1979 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 12 || 15 || 27 || 10 || 10 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 1979-1980 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 6 || 13 || 19 || 14 || || || || ||  
|-
| 1980-1981 || Kölner Haie || DEL
|| 42 || 10 || 27 || 37 || 12 || || || || ||  
|-
| 1981-1982 || Kölner Haie || DEL
|| 44 || 9 || 24 || 33 || 16 || 8 || 1 || 9 || 10 ||  
|-
| 1982-1983 || DEG Metro Stars || DEL
|| 36 || 5 || 8 || 13 || 22 || || || || || 
|-
| 1983-1984 || Tappara || SM-liiga
|| 35 || 2 || 10 || 12 || 16 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2  
|-
| 1984-1985 || Tappara || SM-liiga
|| 33 || 3 || 3 || 6 || 18 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || Tappara || SM-liiga
|| 28 || 0 || 0 || 0 || 8 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en février 1951
Naissance à Nokia
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Düsseldorfer EG
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Défenseur de hockey sur glace
Décès en novembre 2011
Décès à 60 ans